Der Begriff Phasenfunktion wird in folgenden Zusammenhängen verwendet:

 In der Mathematik im Zusammenhang mit oszillierenden Integralen
 In der Optik eine Funktion, die die Lichtintensität in einem streuenden Medium in Abhängigkeit vom Reflexionswinkel angibt